HMS Cumberland je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Cumberland (1695) 
 HMS Cumberland (1710) 
 HMS Cumberland (1739) 
 HMS Cumberland (1774) 
 HMS Cumberland (1807) 
 HMS Cumberland (1842) 
 HMS Cumberland (7.) 
 HMS Cumberland (8.) 
 HMS Cumberland (9.) 
 HMS Cumberland (10.) 
 HMS Cumberland (11.) 
 HMS Cumberland (12.) 
 HMS Cumberland (1902) 
 HMS Cumberland (57) 
 HMS Cumberland (F85)

Cumberland